Miejscowości w USA:
 Brattleboro – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Brattleboro – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Brattleboro (ang. Brattleboro Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham